

Patronyme 

 Cory Gunz (1987- ), rappeur américain ;
 Justus Gottfried Gunz (1714-1754), médecin et anatomiste saxon.

Autres 
 Glaciation de Günz
 GunZ: The Duel, jeu vidéo
 Gunz for Hire, groupe de musique néerlandais
 Günz, une rivière allemande